Fourques  o Forques , poble i comú a la comarca del Rosselló, a la Catalunya del Nord
 Fourques (Gard), comú al departament de Gard (regió d'Occitània, França)
 Fourques-sur-Garonne, municipi al departament d'Òlt i Garona (regió de Nova Aquitània, França)
 Fraissinet-de-Fourques, municipi al departament del Losera (Occitània)
 Saint-Éloi-de-Fourques, municipi al departament d'Eure (regió de Normandia, França)
 Saint-Paul-de-Fourques, municipi al departament d'Eure (Normandia)